Высшая лига — вторая по значимости лига в структуре казахстанского мужского баскетбола.

Регламент 
Команды играют 1 круг в два тура. 1-й тур команды играют стыковые игры между группами. Все игры 1-го тура проводятся в одном городе. 2-й тур команды играют вкруг в своих группах.

Команды, занявшие по итогам двух туров с первого по четвертые места, продолжат сезон в Высшей лиге “А”. Команды, занявшие 5-10 места, образуют Высшую лигу “Б”. Команды сохраняют очки, набранные на Отборочном этапе в играх между собой соответственно.

Участники 
В сезоне 2020/2021 гг. участвуют следующие команды:

 Актобе-2 (Актобе)
 Алматинский легион-2 (Алматы)
 Барс (Петропавловск)
 Барсы-2 (Атырау)
 Иртыш (Павлодар)
 Казыгурт (Шымкент)
 СДЮСШ (Капшагай)
 Караганда (Караганда)

Чемпионы

Чемпионы по клубам

Ссылки 
 Kazakhstan National Basketball Federation  

Баскетбол в Казахстане